Аласха́нов — чеченская фамилия. Известные носители:
 Аласханов, Зайнди Зайналбекович (род. 1949) — советский борец вольного стиля, мастер спорта СССР международного класса, Заслуженный тренер России, полковник запаса.
 Аласханов, Тимур Зайндиевич (род. 1979) — российский чеченский фигурист, обладатель Кубка России, чемпион Казахстана, мастер спорта России.